7. Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne zorganizowane przez IAAF na Estadio La Cartuja w Sewilli między 20 i 29 sierpnia 1999 roku.

Zawody były pierwszą imprezą tej rangi przeprowadzoną w Hiszpanii. IAAF organizatora imprezy wybrał na spotkaniu w Turynie w marcu 1997 – kontrkandydatami Sewilli były Nowe Delhi, Helsinki i Stanford. Jednym z najciekawszych momentów tych zawodów było pobicie rekordu świata w biegu na 400 m przez Michaela Johnsona (USA) w czasie 43,18 s. Dziewięć lat po zakończeniu zawodów zdyskwalifikowano – w związku z dopingiem Antonio Pettigrew – amerykańską sztafetę 4 x 400 metrów. W związku z tym wydarzeniem złoto w tej konkurencji przypadło drugim na mecie Polakom, a na trzecie miejsce awansował zespół RPA.

W programie mistrzostw pojawiły się dwie nowe konkurencje kobiece – skok o tyczce oraz rzut młotem.

Klasyfikacja medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Polska na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 1999

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1999 w lekkoatletyce
Mistrzostwa świata w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Hiszpanii
Sport w Sewilli
1999 w Hiszpanii